CBS har flere betydninger:

 CBS Records – et pladeselskab
 Center for Biologisk Sekvensanalyse – et center ved Danmarks Tekniske Universitet i Kongens Lyngby
 Centraal Bureau voor de Statistiek
 Columbia Broadcasting System – amerikansk reklamefinansieret radio- og tv-station
 Copenhagen Business School – Handelshøjskolen i København